Lindenhurst, un village du comté de Lake dans l'Illinois.
 Lindenhurst, un village du comté de Suffolk dans l'État de New York.